Angerl ist der Ortsname von

 Angerl (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Angerl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern